Annelie bezeichnet:

 Annelie, weiblicher Vorname
 Annelie (1941), Literaturverfilmung aus dem Jahr 1941
 Annelie (2012), Spielfilm aus dem Jahr 2012

Siehe auch:

 Anneliese